Стево Вучинић, је црногорски активиста, националиста и функционер неканонске НВО ЦПЦ.

Биографија 
Оснивач је НВО Црногорски покрет.

У јавности даје изјаве које садрже нетрпељивост и нетолеранцију према Србији и канонској Српској православној цркви. Захтјевао је да се катедра за српски језик на факултетима у Црној Гори трајно укине.

Објављује публикације које издаје Матица црногорска и неколико медија.

У једној од публикација износи тезу да су Црногорци расно посебни покушавајући да повеже становништво данашње Црне Горе (које је значајним дијелом насељено из Србије) са Илирима.

У дијелу црногорске јавности је оптуживан да је са археолошког налазишта илегално прибавио илирски шљем и мач за који му је исплаћено 20,000 евра од стране Народног музеја. Посљедња археолошка истраживања је 1972. године (Градина у Мартинићима) обавила екипа стручњака на челу са Војиславом Кораћем. Од тада овај локалитет и остатке старе цркве чува Милорад Савељић, који има 83 године (2021) и чија се кућа налази испод саме Градине. Писмено је за тај посао овлаштен од даниловградског музеја. Тако је једном приликом морао да отјера ловца на старине, функционера удружења Црногорска православна црква Стеву Вучинића, који је ту дошао у илегалну потрагу за металним старинама. Како га је Свељић отјерао због незаконитих радњи на том локалитету, Вучинић га је пријавио полицији.

Референце

Спољашње везе
Неђеља у петак - гости Стево Вучинић и Александар Стаматовић (2019)

Црногорци
Црногорски националисти